Australian Open 2004 a fost un turneu de tenis de Grand Slam care a avut loc la Melbourne Park, în perioada 19 ianuarie – 1 februarie 2004. A fost a 92-a ediție a Australian Open și primul turneu major de tenis al anului. S-a jucat pe terenuri cu suprafață dură. Turneul a făcut parte din circuitul masculin ATP 2004 și din circuitul feminin WTA 2004. 

Andre Agassi nu a reușit să-și apere titlul din 2003, fiind învins în semifinale de Marat Safin. Aceasta a încheiat o serie de 26 de victorii consecutive pentru Agassi la Australian Open, care a câștigat anterior în 2000, 2001 și 2003, lipsind în 2002 din cauza unei accidentări.

Roger Federer a câștigat primul său titlu la Australian Open, învingându-l în finală pe Safin. A fost al doilea titlu de Grand Slam în general. Odată cu această victorie, Federer a câștigat pentru prima dată în cariera sa locul 1 mondial și va deține poziția pentru un record de 237 de săptămâni consecutive.

Serena Williams nu a putut să-și apere titlul din 2003 după ce s-a retras din turneu din cauza unei accidentări la genunchiul stâng. Justine Henin-Hardenne a învins-o pe compatrioata și rivala sa, Kim Clijsters, în finală pentru a câștiga singurul ei titlu la Australian Open.

La simplu masculin, 13 jucători cap de serie au pierdut în prima rundă, cel mai mult la o competiție majoră de când tragerea la sorți cu 32 de capi de serie a fost adoptată la Campionatele de la Wimbledon din 2001.

Simplu masculin

Simplu feminin

Dublu masculin

Dublu feminin

Dublu mixt

Legături externe
 Australian Open official website

2004
2004 în tenis